Góbé - tájszó, jelentése „csavaros eszű”

Góbé - magyar népzenei-világzenei együttes
R–26S Góbé - magyar fejlesztésű vitorlázó repülőgép